Negociador es la persona que interviene en la negociación de un asunto importante. También puede referirse a:
 Negociador, película española de 2014.
 The Negotiator, película estadounidense de 1988.

Referencias